Alessandro Gottifredi (1595-1652) – gesuita italiano
 Bartolomeo Gottifredi (1500-1570) – letterato italiano
 Francesco Gottifredi (1596-1669) – numismatico e collezionista d'arte italiano
 Mariano Gottifredi (1930) – canottiere italiano
 Vanesa Gottifredi (1969) – chimica e biologa argentina